Пески — село в Поворинском районе Воронежской области. Административный центр и единственный населённый пункт Песковского сельского поселения. В 1929—1959 годах Пески были центром Песковского района.

География 
Село находится на берегу реки Хопёр и реки Белка.
Рядом с селом находится железнодорожная станция Кардаил.

История 
Дата основания села 19 июля 1722 года.

Изначально село Пески располагалось на противоположном берегу реки Хопер. Согласно записок Деметия Наумова, дьякона села Губари, опубликованных в Воронежских Епархиальных ведомостях за 1866 год, Всего имелось около 20 дворов, приписанных к монастырю. Примерно к 1762 году в селе появились переселенцы из Подмосковья. Всего насчитывалось уже около 200 душ. Примерно через пять лет село уже обосновалось на теперешнем её месторасположении. К 1768 году, сюда переселились из подмосковного города Вереи и монастыря Давидова пустынь ещё 250 человек, а из села Митрополье Моршанского уезда 310 человек, расселившихся по берегу реки Белка. Всего к тому времени насчитывалось уже около 700 человек населения. В мае 1769 года начато строительство церкви, освящена в феврале 1774 года.

Население

Историческая численность населения 
В 1835 году в Песках было учтено более 3000 жителей.

В 1859 году в селе проживали 3077 мужчин и 3387 женщин, было 773 двора, а в 1886 году —  и

Известные уроженцы, жители 
 Мамонтов, Ефим Мефодьевич — уроженец села, главнокомандующий повстанческой армией Западной Сибири в 1918—1919 гг.
 Тепляков, Дмитрий Антонович — уроженец села, Герой Советского Союза.
 Судьина, Антонина Николаевна — член Центрального Исполнительного Комитета СССР.

Инфраструктура 
В селе есть 3 основные общеобразовательные школы, средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа и детский сад на 220 мест.

Транспорт 
Доступен автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Литература 
Верховых, Л. Н. Гидронимы села Пески Поворинского района Воронежской области / Л. Н. Верховых // Ономастика Поволжья : материалы XIII международной научной конференции, Ярославль, 13–14 сентября 2012 года / под отв. ред. Р.В. Разумова, В.И. Супруна. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2012. – С. 209-213. – EDN USRSIX.

Примечания

Ссылки 
 Пески (село)

Населённые пункты на реке Хопёр
Населённые пункты Поворинского района